Als Heimatsprache wird die folgende Sprache bezeichnet:

 die Erstsprache – die erste erlernte Sprache eines Menschen
 die Muttersprache – die von den Eltern übermittelte Sprache
 die Landes- und Volkssprache, siehe Nationalsprache

Siehe auch: